Jen je několik čínských příjmení:

  (k roku 2007 93. nejčastější příjmení v ČLR),
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .

Známí nositelé příjmení Jen:

 Jen C’ (* 1984) – čínská tenistka
 Jen Čen-čching (709–785) – čínský kaligraf tchangského období
 Jen Lien-kche (* 1958) – čínský spisovatel
 Jen Sung (1480–1565) – čínský politik mingského období
 Jen Š’-ku (581–645) – čínský spisovatel suejského a tchangského období
 Jen Ťia-kan (1905–1993) – čínský politik, předseda vlády a prezident Čínské republiky (na Tchaj-wanu)
 Jen Ťün-čchi (* 1946) – čínská politička v ČLR, místopředsedkyně stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců a předsedkyně Čínské asociace pro podporu demokracie

Reference 

Čínská příjmení